Кичибухино — деревня в Переславском районе Ярославской области при речке Кипсе.

Постоянное население на 1 января 2007 года — 194 человека.

История 

В 1549 году это была вотчинная деревня князей Ивана и Семёна Васильевичей Андомских в Никитском стане, купленная у них в этом году Яковом Осиповым Корсаковым, у наследников которого деревню купил в 1566 году Переславский Данилов монастырь. В смутное время деревню «пограбили воры литовские люди», а некоторые крестьяне были убиты при осаде Троице-Сергиева монастыря в 1609 году.

Примечания 

Сёла Данилова монастыря
Населённые пункты Переславского района